Tudor Vladimirescu se poate referi la: 

  Tudor Vladimirescu - (n. 1780 – d. 1821), militar, pandur, om politic român, conducătorul revoluției de la 1821. 
  Tudor Vladimirescu (dramă istorică) --- dramă scrisă de Nicolae Iorga.

Localități din România 
  Tudor Vladimirescu, localitate din comuna Albești, județul Botoșani
  Tudor Vladimirescu, localitate din comuna Avrămeni, județul Botoșani
  Tudor Vladimirescu, localitate din județul Brăila
  Tudor Vladimirescu, localitate din județul Călărași
  Tudor Vladimirescu, localitate din județul Constanța
  Tudor Vladimirescu, localitate din județul Galați
  Tudor Vladimirescu, localitate din județul Iași
  Tudor Vladimirescu, localitate din județul Olt
  Tudor Vladimirescu, localitate din județul Teleorman
  Tudor Vladimirescu, localitate din județul Tulcea

Vladimirescu 
 Vladimirescu, Arad
 Mihai Valentin Vladimirescu

Vladimirescu, Tudor